ТСТ — многозначная аббревиатура:
 ТСТ — таможенная стоимость
 ТСТ — таможенно-складской терминал
 Теория «Смысл ⇔ Текст» — теория языка, созданная лингвистом И. А. Мельчуком.
 ТСТ — теплонасосная система теплоснабжения
 ТСТ — термостимулированные токи
 ТСТ — тестостерон
 ТСТ — Технические системы и технологии
 ТСТ — Технический справочник транспортника
 ТСТ — технически сложный товар/ Товар, входящий в перечень, утверждённый Правительством Российской Федерации.
 ТСТ — «Технологии стеклопластиковых трубопроводов»
 ТСТ — технологическая стыковочная тележка
 ТСТ — торгово-сервисная точка
 ТСТ — «Транспортные системы и технологии»
 ТСТ — транссистемотехника
 ТСТ — тяжёлая сочетанная травма
 ТСТ — телевизионная компания в г. Ейске Краснодарского края.

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей

Примечания